Ester peut désigner :
 un ester, en chimie, groupement d'atomes ;
 ESTER ou Évaluation des systèmes de transcription enrichie d'émissions radiophoniques, campagne d'évaluation scientifique ;
 l'ester en justice, terme juridique ;
 Pauline Ester (née en 1963), chanteuse française ;
 Ester Boserup (1910-1999), économiste danoise ;
 Ester Technopole, technopole située à Limoges, en France.
 Ester, ville d'Alaska au sud-ouest de Fairbanks
 ESTER (Euro short-term rate), nom utilisé temporairement avant d'être remplacé par €STR, un nouvel indice de taux à court terme européen qui est entré en vigueur le 2 octobre 2019, en remplacement de l'Eonia.

Notes et références

Voir aussi
Esther